Не́вский — многозначное имя собственное; имеет женскую форму Невская. Выступает в виде фамилий, названий и топонимов.

Известные носители 
 

 Невский, Борис Владимирович  (1908—1993) — советский инженер и учёный

 Невский, Владимир Иванович (1876—1937) — революционер, советский государственный деятель, историк.
 Невский, Григорий Кириллович (1864—1940) — актёр и режиссёр, Герой Труда.

 Невский, Матвей Павлович (Митрофан; XIX век—1899) — епископ РПЦ, епископ Смоленский и Дорогобужский, епископ Орловский и Севский.
 Невский, Михаил Андреевич (Макарий; 1835—1926) — епископ Православной Российской Церкви.
 
 
 Невский, Юрий Анатольевич (род. 1943) — советский и российский кинооператор.

Невский район — район Санкт-Петербурга.
 Невский округ — округ Санкт-Петербурга.

Невский проспект 
 Невский проспект — главная городская магистраль Санкт-Петербурга.
 «Невский проспект» — станция Московско-Петроградской линии Петербургского метрополитена.
 «Невский проспект» — повесть Николая Васильевича Гоголя.
 «Невский проспект» — творческое объединение, авторский канал на Петербургском радио (1993—1996).
 «Невский проспект» — фильм 1915 года по повести Гоголя; режиссёр Александр Аркатов.
 «Невский проспект» — российская диско-поп-группа из Ленинграда.

Населённые пункты 
 Невский — упразднённый в 2009 году населённый пункт (разъезд), Светловский сельсовет Завьяловского района Алтайского края
 Невский — посёлок в Новичихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Лобанихинского сельсовета.

Прочее 
 Невский трезубец — план застройки Петербурга, осуществлённый в XVIII веке.
 «Невский» — сорт картофеля.
 «Невский» — марка карманных радиоприёмников Ленинградского приборостроительного завода «Равенство».
 «Невский» — российский сериал 2016 года.

См. также